Plusieurs églises portent ce nom :
 Église de la Rédemption, à Lyon ;
 Église évangélique de la Rédemption, à Paris ;
 Église de la Rédemption de Hernals, à Vienne (Autriche).